Amelgering ist der Ortsname von

 Amelgering (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Amelgering (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern